

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Higgins – township della contea di Roscommon, Michigan
 Higgins – città della contea di Lipscomb, Texas

Persone 
 Alex Higgins – giocatore di snooker britannico
 Billy Higgins – batterista statunitense
 Brian Higgins – politico statunitense
 Brian Higgins – produttore discografico britannico
 Chris Higgins – chitarrista statunitense
 Clare Higgins – attrice teatrale britannica
 Clay Higgins – politico statunitense
 Colin Higgins – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico australiano
 Cory Higgins – cestista statunitense, figlio di Rod
 David Anthony Higgins – attore statunitense
 Dick Higgins – poeta e compositore britannico naturalizzato statunitense
 Earle Higgins – cestista statunitense
 Jack Higgins – scrittore britannico
 Jarad Anthony Higgins - Cantautore e rapper statunitense
 Joe Higgins – politico irlandese 
 Johnnie Lee Higgins – giocatore di football americano statunitense
 Kate Higgins – doppiatrice statunitense
 Kristopher Higgins – attore statunitense
 Mary Higgins Clark – scrittrice statunitense di libri gialli di origine irlandese
 Michael Higgins – attore statunitense
 Michael D. Higgins – politico irlandese
 Missy Higgins – cantautrice australiana
 Mike Higgins – cestista statunitense
 Peter Higgins – velocista britannico
 Rashard Higgins – giocatore di football americano statunitense
 Rod Higgins – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Sean Higgins – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Yvette Higgins – pallanuotista australiana

Altro 
 Higgins – cane attore protagonista del film del 1974 Beniamino
 Higgins – cratere sulla superficie di Venere
 Higgins – motosiluranti statunitensi
 Higgins – personaggio di Magnum, P.I.

Pagine correlate
David Higgins
John Higgins